«Фи́шки. Де́ньги. Адвока́ты», также известный как «Защи́тники» () — американский юридический комедийно-драматический телесериал с Джеймсом Белуши и Джерри О’Коннеллом в главных ролях, который выходил в эфир на телеканале CBS с 22 сентября 2010 года по 11 марта 2011 года. Действие шоу разворачивается в Лас-Вегасе, штат Невада, и рассказывает о адвокатах-напарниках, которые изо всех сил помогают своим клиентам и одновременно пытаются привести свою личную жизнь в порядок. Сериал основан на практике реальных адвокатов из Вегаса Майкла Кристалли и Марка Саггеса.

В октябре 2010 года CBS объявил заказ на 19 эпизодов нового юридического шоу с возможностью продления на полный сезон из 22-х эпизодов. В январе 2011 года было объявлено, что «Фишки. Деньги. Адвокаты»  переезжают со своего таймслота в среду на пятницу, который ранее занимал сериал «Медиум», а сериал «Голубая кровь» занял освободившийся таймслот в среду. Шоу «Голубая кровь» вернулось в свой пятничный таймслот уже в феврале 2011 года благодаря премьере сериала «Мыслить как преступник: Поведение подозреваемого». Последние шесть эпизодов «Фишки. Деньги. Адвокаты» выходили по пятницам в 20:00.

15 мая 2011 года CBS закрыл телесериал после одного сезона.

В ролях

Основной состав 
 Джерри О’Коннелл в роли Пита Казмарека
 Джеймс Белуши в роли Ника Морелли
 Джерни Смоллетт-Белл в роли Лизы Тайлер
 Таня Фишер в роли Зои Уотерс

Второстепенный состав 
 Джиллиан Вигмэн в роли Джессики
 Тедди Сирс в роли Томаса Коула
 Глинн Тёрмен в роли судьи Боба Оуэнса
 Дэн Эйкройд в роли судьи Максимуса Хантера

Эпизоды

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2010 году
Комедийно-драматические телесериалы США
Юридические телесериалы США
Программы телеканала Си-би-эс
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Лас-Вегасе
Телесериалы США, завершённые в 2011 году